Eldar Alekszandrovics Rjazanov (Szamara, 1927. november 18. – Moszkva, 2015. november 30.) szovjet-orosz filmrendező.

Magyarországon is népszerű filmjei többek között a Karneváli éjszaka, a Kétszemélyes pályaudvar, az Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrádban, a Sors iróniája, vagy a Kegyetlen románc voltak.

Pályakép

Filmográfia

Játékfilmek 
Весенние голоса (1955)
Karneváli éjszaka – Карнавальная ночь (1956)
Девушка без адреса (1957)
Совершенно серьёзно (1960)
Человек ниоткуда (1961)
Huszárkisasszony – Гусарская баллада (1962)
Дайте жалобную книгу (1965)
Autót loptam – Берегись автомобиля (1966)
Зигзаг удачи (1969)
Старики-разбойники (1971)
Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrádban – Невероятные приключения итальянцев в России (1973)
A sors fintora – Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
Служебный роман (1977)
Garázs – Гараж (1979)
О бедном гусаре замолвите слово (1980)
Kétszemélyes pályaudvar – Вокзал для двоих (1982)
Kegyetlen románc – Жестокий романс (1984)
Elfelejtett dallam fuvolára – Забытая мелодия для флейты (1987)
Дорогая Елена Сергеевна (1988)
Небеса обетованные (1991)
Предсказание (1993)
Привет, дуралеи! (1996)
Тихие омуты (2000)
Старые клячи (2000)
Ключ от спальни (2003)
Андерсен. Жизнь без любви (2006)
Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя (2007)

Jegyzetek

1927-ben született személyek
2015-ben elhunyt személyek
Szovjet filmrendezők
Orosz filmrendezők